Натуральне число 656
 656 рік до нашої ери
 656 рік нашої ери